Jussi Paatela (1886-1962), un architecte, professeur, frère de Toivo et Oskari Paatela. 
 Jaakko Paatela (1922–1989), architecte, époux de Kaija Paatela, frère de Veli Paatela, fils de Jussi Paatela
 Juhani Paatela (1917–2008), agronome, professeur, directeur général, fils de Jussi Paatela
 Veli Paatela (1919–2005), frère de Jaakko Paatela, fils de Jussi Paatela

 Oskari Paatela (1906-1888), un artiste peintre finlandais, frère de Jussi et Toivo Paatela.
 Toivo Paatela (1890-1962), un architecte finlandais, frère de Jussi et Oskari Paatela.
 Kaija Paatela, (née Hurtta en 1921), architecte, épouse de Jaakko Paatela
 Mikael Paatela (1950-), architecte fils de Veli et Kaija Paatela.